

Patronyme 

 Annie Birraux (1936-), psychiatre française
 Claude Birraux (1946-), homme politique français
  (1883-1947), prélat français